Aldeatejada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aldeatejada (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Aldeatejada (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar